Genfer Konferenz ist der Name verschiedener internationaler Konferenzen:
 Genfer Konferenz 1863 auf Anstoß des Internationalen Komitees der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege, dem Vorläufer von Internationalen Komitee vom Roten Kreuz
 Genfer Konferenz über die Seeabrüstung, 1927
 Genfer Weltwirtschaftskonferenz (1927)
 Genfer Abrüstungskonferenz des Völkerbunds, 1932–1934
 Indochinakonferenz, 1954
 Genfer Gipfelkonferenz (1955) von USA, UdSSR, Großbritannien und Frankreich, 1955
 Genfer Atomkonferenz, 1955
 Genfer Außenministerkonferenz, 1959
 Genfer Laoskonferenz, 1961–1962
 Genfer Nahostkonferenz, 1973
 UNCD UN Conference on Disarmament, in deutsch: UN-Konferenz für Abrüstung, in Deutschland als „Genfer Abrüstungskonferenz“ bezeichnet, seit 1979
 Genfer Rüstungskontrollverhandlungen zwischen der Sowjetunion und den USA, ab 1983
 Genfer Gipfelkonferenz (1985), Gipfel zwischen Reagan und Gorbatschow
 Genfer Jugoslawienkonferenz, seit 1992
 Genfer Konferenz für Markenführung, seit 1997
 Genfer Initiative „Entwurf eines Abkommens über den endgültigen Status“ (Genfer Vereinbarung) zum Nahostkonflikt, 2003

Siehe auch:
 Genfer Konventionen